Die Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2011 zum 13. Mal ausgetragen. Deutscher Meister der Mannschaften im Damentennis wurde der Vacono TC Radolfzell. Die Mannschaft konnte somit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Nach dem Ausscheiden des TC Benrath aus der 1. Tennis-Bundesliga der Damen konnten die beiden Mannschaften TC Rot-Weiß Wahlstedt und der TC 1899 Blau-Weiss Berlin aus der zweiten Bundesliga aufsteigen. Wie auch schon im Vorjahr konnte sich der Vacono TC Radolfzell den Meistertitel sichern.

Die Spiele wurden vom 13. Mai bis 10. Juli 2011 ausgetragen.

Spieltage und Mannschaften

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse

1. Spieltag (Fr. 13. Mai) 
TC ZWS Moers 08 – Vacono TC Radolfzell – 2:7, 6:15, 80:103
TEC Waldau Stuttgart – TC 1899 Blau-Weiss Berlin – 9:0, 18:2, 111:45
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – TC Rot-Weiß Wahlstedt – 3:6, 8:13, 85:87

2. Spieltag (So. 15.05. 11:00) 
TEC Waldau Stuttgart – TC Rot-Weiß Wahlstedt – 7:2, 16:5, 107:76
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – TC 1899 Blau-Weiss Berlin – 5:4, 12:9, 91:78
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC WattExtra Bocholt – TC ZWS Moers 08 − 7:2, 14:8, 92:78
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

3. Spieltag (So. 29.05. 11:00) 
TC Rot-Weiß Wahlstedt – TC WattExtra Bocholt – 1:8, 3:16, 58:97
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC 1899 Blau-Weiss Berlin – Vacono TC Radolfzell – 0:9, 1:18, 40:108
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC ZWS Moers 08 – TEC Waldau Stuttgart – 6:3, 14:7, 101:77
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

4. Spieltag (Do. 02.06. 11:00) 
TC ZWS Moers 08 – TC Rot-Weiß Wahlstedt – 5:4, 13:9, 96:83
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TEC Waldau Stuttgart – TC WattExtra Bocholt – 4:5, 9:11, 74:85
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
Vacono TC Radolfzell – TC Rüppurr Karlsruhe 1929 − 9:0, 18:0, 108:26
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

5. Spieltag (Sa. 04.06. 13:00) 
TC Rot-Weiß Wahlstedt – Vacono TC Radolfzell – 2:7, 5:15, 63:101
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC WattExtra Bocholt – TC Rüppurr Karlsruhe 1929 − 7:2, 16:5, 107:491
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC 1899 Blau-Weiss Berlin – TC ZWS Moers 08 − 5:4, 10:9, 75:84
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

6. Spieltag (Fr. 08.07. 13:00) 
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – TC ZWS Moers 08 − 3:6, 9:13, 77:90
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC 1899 Blau-Weiss Berlin – TC WattExtra Bocholt – 1:8, 3:17, 55:105
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
Vacono TC Radolfzell – TEC Waldau Stuttgart – 4:5, 10:10, 89:81
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

7. Spieltag (So. 10.07. 11:00) 
TC Rüppurr Karlsruhe 1929 – TEC Waldau Stuttgart – 6:3, 12:8, 92:71
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC WattExtra Bocholt – Vacono TC Radolfzell – 4:5, 12:11, 97:74
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen
TC Rot-Weiß Wahlstedt – TC 1899 Blau-Weiss Berlin – 8:1, 17:3, 105:65
Die einzelnen Ergebnisse sind noch nicht eingetragen

Siehe auch 
 2. Tennis-Bundesliga (Damen) 2011
 1. Tennis-Bundesliga (Herren) 2011
 1. Tennis-Bundesliga (Herren 30) 2011

Weblinks 
 Webauftritt des DTB (Ergebnisdienst)
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

2011
Tennissaison 2011